Ringeisen est un patronyme porté notamment par :
 Antoine Ringeisen (1811-1889), architecte ;
 Victor Ringeisen (né en 1930), homme politique français.

Voir aussi
 Bernard Ringeissen (né en 1934), pianiste français.
 Joseph Ringeissen (1879-1952), compositeur alsacien.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien